Burg Grünenberg bezeichnet:
 die Ruine Grünenberg (Hitzkirch) in Hitzkirch
 Burg und Kloster Grünenberg in Moos (am Bodensee)
 die Ruine Grünenberg (Melchnau) in Melchnau